Tenorflöte steht für:
 Tenorblockflöte
 eine spezielle Variante der Querflöte, siehe Querflöte#Stimmlagen